Princezna Evženie Řecká a Dánská (; 10. února 1910 Paříž – 13. února 1989 Ženeva) byla řecká a dánská královská princezna.

Rodina 
Narodila se jako nejmladší dítě a jediná dcera prince Jiřího Řeckého a Dánského a jeho manželky, princezny Marie Bonapartové, dcery Marie-Felixy Blancové a prince Rolanda Bonaparte, prasynovce císaře Napoleona I. Její otec byl druhým synem řeckého krále Jiřího I. a velkokněžny Olgy Konstantinovny Ruské.

Jako sestřenice ženicha byla předním hostem na svatbě britské princezny Alžběty a Philipa, vévody z Edinburghu v roce 1947.

Ve francouzštině napsala Le Tsarevitch, Enfant Martyr, biografii o ruském careviči Alexeji Nikolajeviči, která byla vydána v roce 1990.

Manželství a potomci 
Dne 30. května 1938 se Evženie v Paříži provdala za prince Dominika Rainera Radziwiłła, člena rodu Radziwiłłských. Měli spolu dvě děti:

 Princezna Tatiana (Taťána) Radziwiłłová (* 28. srpna 1939), později provdaná za Jeana Henriho Fruchauda a měla děti. Tatiana byla družičkou v roce 1962 na svatbě prince Juana Carlose Španělského a princezny Sofie Řecké a Dánské a také na svatbě Konstantina II. Řeckého a princezny Anne-Marie Dánské v roce 1964.
 Princ Jerzy (Jiří) Andrzej Dominik Hieronim Piotr Leon Radziwiłł (4. listopadu 1942 – 27. srpna 2001).
V roce 1946 se rozvedli. 28. listopadu 1949 se Eugénie provdala podruhé, tentokrát za prince Raymunda della Torre e Tasso, vévodu z Castel Duino, kadeta z rodu Thurn a Taxis. Měli jednoho syna:
 Princ Karel Alexandr della Torre e Tasso, vévoda z Castel Duino (* 10. února 1952) se oženil s Veronikou Lantzovou a měl potomky.
Také druhé manželství princezny Evženie skončilo rozvodem v roce 1965.

Tituly a oslovení 
 10. února 1910 – 30. května 1938: Její královská Výsost princezna Evženie Řecká a Dánská
 30. května 1938 – 28. listopadu 1949: Její královská Výsost princezna Evženie Radziwiłłová
 28. listopadu 1949 – 11. května 1965: Její královská Výsost vévodkyně z Castel Duino
 11. května 1965 – 13. února 1989: Její královská Výsost princezna Evženie Řecká a Dánská

Vyznamenání 
 : Dáma velkokříže Řádu svaté Olgy a Sofie

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Glücksburkové
Radziwiłłové
Thurn-Taxisové
Dánské princezny
Řecké princezny
Thurn-Taxisské princezny
Narození v roce 1910
Narození 10. února
Narození v Paříži
Úmrtí v roce 1989
Úmrtí 13. února
Úmrtí v Ženevě
Ženy
Glücksburkové (Řecko)